Een dialect van de in Taiwan gesproken taal het Saisiyat, zie Taai (dialect)
Een soort koek, zie Taaitaai
De materiaaleigenschap, zie taaiheid